Motoc ist der Familienname folgender Personen:

 Iulia Motoc (* 1967), rumänische Professorin für Völkerrecht
 Marian-Adrian Motoc (1953–2012), rumänischer Politiker
 Mihnea Motoc (* 1966), rumänischer Diplomat